Сеуаджкара Хори — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в  1649 — 1648 годах до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Имя Сеуаджкара Хори следует в Туринском папирусе за именем Мерсехемра Инед (VII колонка, 7 строка). Он, согласно этому источнику, правил 1 год и ещё какой-то промежуток времени, установить который в настоящее время не представляется возможным. Возможно, его следует отождествить с …каура, упомянутым в Карнакском списке. Более о нём ничего не известно.

Имена Сеуаджкара Хори 
Его тронным именем было Сеуаджкара, «Делающий так, чтобы дух бога солнца процветал», а личным именем — Хори.

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIII династии